Rest Stop (englisch „Raststätte“) ist der Name:

 eines US-amerikanischen Spielfilms aus dem Jahr 2006, siehe Rest Stop 1, und dessen Fortsetzung Rest Stop: Don’t Look Back aus dem Jahr 2008
 einer Kurzgeschichte aus der Kurzgeschichtensammlung Sunset von Stephen King, siehe Sunset (Sammelband)